2 miejscowości w Polsce: 
 Gisiel – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Gisiel – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty